

Лобнор — солоне безстічне озеро у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі
 Лобнор — пустеля навкруги однойменного озера
 Лобнор — повіт Баянгол-Монгольської автономної префектури в однойменній пустелі
 Лобнор — адміністративний центр однойменного повіту